IED har flere betydninger:

 Lejlighedsvis eksplosiv forstyrrelse (IED) – er en adfærdsforstyrrelse, der karakteriseres ved uoverlagte, eksplosive udbrud.
 Improviseret sprængladning (IED) – er en bombe konstrueret og placeret på en sådan måde som helt eller delvist bryder med konventionelle militærdoktriner.
 IED (film) – dansk kortfilm fra 2010 instrueret af Morten Larsen